Hieronder volgt een lijst van steden in Estland.

Lijst van steden

Zie ook
 Lijst van plaatsen in Estland
 Indeling van plaatsen in Estland
 Lijst van gemeenten in Estland

Externe link
City population in Estonia

 
Estland
Steden